Ромити () — итальянская фамилия.

Фамилия
  (1881—1967) — итальянский художник.
 Ромити, Рикардо (род. 2002; более известен как Reynor) — итальянский киберспортсмен.
  (1928—2000) — итальянский художник.
  (1923—2020) — итальянский экономист и бизнесмен.

См. также
 
 Ромито
 Ромита